Trojan – imię męskie

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Trojan – osada leśna wsi Zabuże w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Sarnaki
 Trojan – część wsi Wrzesina w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Jonkowo

Inne 
 Trojan – w mitologii słowiańskiej jedno z bóstw
 Trojan – miasto w środkowej Bułgarii
 Trojan – wieś w południowej Bułgarii
 Trojan – brytyjskie przedsiębiorstwo produkujące małe samochody osobowe
 Trojan – rodzaj szkodliwego oprogramowania
 Trojan – szczyt górski na granicy Czarnogóry i Albanii w paśmie Prokletije

Zobacz też 
 Trojan-Tauranac Racing
 Trojan Records
 FV432 Trojan
 Gmina Trojan
 Ondřej Trojan
 koń trojański
 Trojanowice, Trojanowo, Trojanów, Trojanówek, Trojanówka, Trojany